Banu Tamim ou Bani Tamim (بنو تميم) tribu arabe présente en Arabie saoudite principalement dans le Nejd , Avec une présence en Algérie, Tunisie, Palestine. et dans une moindre mesure en Libye à la suite de la dynastie Aghlabides
 Tamim ben Murr (en arabe : tamīm ben murr, ) éponyme des Banu Tamim ()
 Dounash ibn Tamim médecin de cour et érudit juif du  à Kairouan
 Tamim ben Ziri chef de la tribu des Banou Ifren Berbère et Zénète à Fès et aux environs (règne 1033-1038) 
 Tamim ben Bologhin émir ziride de Malaga (règne : 1073-1090)
 Tamim ben al-Muizz souverain ziride d'Ifriqiya (règne : 1062 à 1108)
 Suzanne Tamim (1977-2008), chanteuse et actrice libanaise
 Tamim al-Barghouti (né en 1977) poète et militant palestinien
 Tamim ben Hamad Al Thani (né en 1980) émir du Qatar

Mot proche 
At-Tâ'mîm en arabe : at-tāʾmīm, 
 At-Tâ'mîm est un nom donné à la province de Kirkuk en Irak